Juana Díaz (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Juana Díaz (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente